Le Grand Prix moto de France 2022 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de France s'est déroulée du  au  sur le Circuit Bugatti au Mans. C'est la  édition comptant pour le championnat du monde.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en France en mai 2022
France